Pteracanthus är ett släkte av skalbaggar. Pteracanthus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Pteracanthus

es:Pteracanthus
vi:Pteracanthus